Козенца — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Козенца — провінція в Італії, у регіоні Калабрія.